Rivière au Saumon kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière au Saumon (vattendrag i Kanada, lat 45,63, long -72,12), Québec, 
 Rivière au Saumon (vattendrag i Kanada, lat 45,68, long -71,44), Québec, 
 Rivière au Saumon (vattendrag i Kanada, lat 50,53, long -64,12), Québec, 
 Rivière au Saumon (vattendrag i Kanada, lat 54,62, long -79,60), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar